Wojskowy transport operacyjny – wysyłany przez nadawcę ładunek wojskowy (uzbrojenie, amunicja, żywność, materiały pędne i smary, sprzęt wojskowy itp.) do jednego odbiorcy, w wielkości nie mniejszej niż jeden wagon.

Logistyka (wojsko)